Банич — фамилия.
 Банич, Марко (род. 1995) — хорватский профессиональный баскетболист, играет на позиции тяжёлого форварда. 
 Банич, Штефан (1870—1941) — словацкий конструктор и изобретатель, известен созданием первого армейского парашюта.
 См. также 
 Баничи — село, Баничевский сельский совет, Глуховский район, Сумская область, Украина.